Agnone ima više značenja:
 Agnone, Frosinone
 Agnone, Isernia
 Agnone, Salerno
 Agnone, Siracusa